Madgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Madgölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Lilla Madgölen, sjö i Nybro kommun, 
Madgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Madgöl (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Madgölen, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (1 ha)
Stora Madgölen, sjö i Nybro kommun, 
Madgöl, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (4,14 ha)

Se även
Madgyl, sjö i Karlshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn